

Вівервілл — місто, штат Північна Кароліна
 Вівервілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія